Joel Eriksson (autocoureur), (1998), Zweeds autocoureur
 Joel Eriksson (componist), Zweeds game- en filmcomponist
 Joel Eriksson (schaatser) (1984), Zweeds schaatser